Leje er et flertydigt begreb:
 leje (maskindel)
 leje (betaling) - At leje noget – mod betaling benytte noget, som tilhører andre. Leje benyttes også om betalingen, eksempelvis husleje.
 Et leje er et sted, hvor noget eller nogen ligger; flåden kan ligge i sit leje, man kan lejre sig på sofaen.

Se også 
 lejer